Darchinger ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Heinrich Darchinger (1925–2013), deutscher Fotojournalist
 Thomas Darchinger (* 1963), Schauspieler